Cucchiaio – posata
Cucchiaio da bar 
Cucchiaio da zucchero
Cucchiaio da assenzio
Cucchiaio di legno
Cucchiaio – unità di misura
Cucchiaio di Casagrande – strumento di misura utilizzato in geotecnica ed ingegneria civile per determinare il limite di liquidità di un terreno
Cucchiaio – particolare tiro nel calcio
Cucchiaio – strumento musicale
Cucchiaio tagliente – strumento chirurgico
Barella cucchiaio – particolare barella
Cucchiaino – esca artificiale per la pesca sportiva
Cucchiaio di legno titolo simbolico assegnato nel rugby